

Italia 
Chiesa di San Gottardo – chiesa di Acquabuona, frazione di Tiglieto
Chiesa di San Gottardo – chiesa di Bagni di Lusnizza, frazione di Malborghetto-Valbruna in provincia di Udine
Chiesa di San Gottardo – chiesa di Clanezzo, frazione di Ubiale Clanezzo
Chiesa di San Gottardo – chiesa di Genova, nel rione di San Gottardo
Chiesa di San Gottardo – chiesa di Laxolo, frazione di Val Brembilla
Chiesa di San Gottardo – chiesa di Mariano del Friuli
Chiesa di San Gottardo in Corte – chiesa di Milano
Chiesa di San Gottardo – chiesa di Padernello
Chiesa di San Gottardo  – chiesa di San Gottardo, frazione di Sospirolo
Chiesa di San Gottardo – chiesa di San Gottardo, frazione di Torre de' Busi
Chiesa di San Gottardo – chiesa di Sigilletto, frazione di Forni Avoltri
Chiesa di San Gottardo – chiesa di  Udine
Chiesa di San Gottardo – chiesa di Vittorio Veneto
Chiesa di San Gottardo –  parrocchiale di Trezzano Rosa, Milano
Chiesa di San Gottardo – chiesa di Asolo
Santuario di San Gottardo – chiesa di Riccò del Golfo di Spezia in provincia della Spezia

Svizzera 
Chiesa di San Gottardo – chiesa di Lugano
Chiesa di San Gottardo  – chiesa di Intragna
Chiesa dei Santi Carpoforo e Gottardo – chiesa di Mergoscia